

Patronyme 

 Louis de Berquin (v. 1490-1529), martyr protestant ;
 Pierre-Louis Berquin-Duvallon (1769-), écrivain français.
 Arnaud Berquin (1747-1791), est un écrivain, dramaturge et pédagogue français.

Toponyme 

 Neuf-Berquin, commune française du Nord,
 Vieux-Berquin, commune française du Nord.